Sharrow bezeichnet

 eine Fahrbahnmarkierung zur Orientierung für Radfahrer, Wortkreuzung aus „share“ (engl. teilen) und „arrow“ (engl. Pfeil), siehe Anteilig genutzter Fahrstreifen

Sharrow ist der Familienname folgender Personen:
 Jimmy Sharrow (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler